Оряховски манастир може да се отнася за:

 Горнооряховски манастир „Свети Пророк Илия“
 Пещерски манастир „Свети Николай Мирликийски“, още известен като Оряховски или Мрачки манастир